В список включены официальные символы штата Миссисипи, США.

Примечания 

 
Миссисипи
Символы